Prat de la Riba puede referirse a:

 Enric Prat de la Riba, político español.
 Avenida Prat de la Riba, avenida de la ciudad de Lérida (Cataluña, España).